Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute à Haverford du 18 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Walkden.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gail Sherriff et Françoise Dürr.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Pennsylvanie